De uitreiking van de Belgische trofee voor Profvoetballer van het Jaar 2015 werd georganiseerd op 22 mei 2015. De Spanjaard Víctor Vázquez van Club Brugge won de prijs voor de eerste keer. De overige trofeeën werden enkele dagen eerder uitgereikt.

Profvoetballer van het Jaar

Uitslag

Trainer van het Jaar
De uitslag werd op 19 mei 2015 bekendgemaakt.

Uitslag

Doelman van het Jaar
De uitslag werd op 20 mei 2015 bekendgemaakt.

Uitslag

Jonge Profvoetballer van het Jaar
De uitslag werd op 21 mei 2015 bekendgemaakt.

Uitslag

Zie ook
 Jonge Profvoetballer van het Jaar
 Belgisch Trainer van het Jaar
 Scheidsrechter van het Jaar
 Keeper van het Jaar
 Fair-Playprijs

Profvoetballer van het Jaar
Voetbal in 2015